Маел Коба мак Аедо – (ірл. - Máel Coba mac Áedo) – Маел Клірик – верховний король Ірландії. 
 Ла-Ревілья-і-Аедо (ісп. La Revilla y Ahedo) — муніципалітет в Іспанії.
 Домналл мак Аедо, Аедо (ірл. Domnall mac Áedo; між 570-590 — пом. 642) — верховний король Ірландії (з 624 по 639).
 Діармайт мак Аедо Слайне — (ірл. — Diarmait mac Áedo Sláine) — верховний король Ірландії. 
 Серафін Аедо (ісп. Serafín Aedo Renieblas, 11 листопада 1908, Баракальдо, Іспанія — 14 жовтня 1988, Мехіко, Мексика) — іспанський футболіст.
 Блахмак мак Аедо Слайне — (ірл. — Blathmac mac Áedo Sláine) — Верховний король Ірландії.